Dzmitry Valerievitch Starastsenka du biélorusse : , ou Dmitri Valerievitch Starostenko - du russe :   - (né le  à Minsk en République socialiste soviétique de Biélorussie) est un joueur professionnel biélorusse de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste d'attaquant.

Carrière 
Il a commencé sa carrière en 1989 avec le Dinamo Minsk dans le championnat d'URSS. Il a été sélectionné en cinquième ronde en  au cours du Repêchage d'entrée dans la LNH 1992 par les Rangers de New York. Il a évolué dans les ligues mineures d'Amérique du Nord, en Russie et en Suède. Il met un terme à sa carrière en 2004.

Carrière internationale 
Il a représenté la Biélorussie au niveau international.

Trophées et honneurs personnels 
Biélorussie
2001 : nommé meilleur joueur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1989-1990|| Dinamo Minsk|| URSS|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|- 
| 1990-1991|| CSKA Moscou|| URSS || 20|| 2|| 1|| 3|| 4|| || || || || 
|-
| 1991-1992|| CSKA Moscou|| Superliga|| 26|| 3|| 1|| 4|| 10|| || || || || 
|- 
| 1992-1993|| CSKA Moscou|| Superliga|| 42|| 15|| 12|| 27|| 22|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| CSKA Moscou|| Superliga|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|- 
| 1993-1994|| Rangers de Binghamton|| LAH|| 41|| 12|| 9|| 21|| 10|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1994-1995|| Rangers de Binghamton||  LAH|| 69|| 19|| 22|| 41|| 40|| 5|| 1|| 1|| 2|| 0
|- 
| 1995-1996|| Checkers de Charlotte|| ECHL|| 11|| 9|| 2|| 11|| 8|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1995-1996|| Rangers de Binghamton||  LAH|| 44|| 12|| 15|| 27|| 4|| 1|| 1|| 0|| 1|| 0
|- 
| 1996-1997|| Timrå IK || Division 1|| 29|| 18|| 20|| 38|| 22|| 2|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
| 1997-1998|| HC CSKA Moscou|| Superliga|| 16|| 2|| 4|| 6|| 8|| || || || || 
|- 
| 1998-1999|| CSKA Moscou|| Superliga|| 36|| 7|| 14|| 21|| 18|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1999-2000|| CSKA Moscou|| Superliga|| 35|| 3|| 12|| 15|| 20|| || || || || 
|- 
| 2000-2001|| CSKA Moscou|| Superliga|| 37|| 15|| 9|| 24|| 6|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 12|| 2|| 2|| 4|| 2|| || || || || 
|- 
| 2002-2003|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 32|| 10|| 10|| 20|| 14|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2003-2004|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 25|| 2|| 3|| 5|| 16|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0

Références

Voir aussi 

Naissance en mars 1973
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur des Rangers de Binghamton
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur du Timrå IK
Attaquant de hockey sur glace